2014 Rietumu Bank Latvian FIM Speedway Grand Prix – ósma impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2014. Zawody miały odbyć się 16 sierpnia 2014 na Biķernieku spīdveja stadions w Rydze.

Z powodu złej pogody i fatalnego stanu toru zawody zostały przeniesione z Rygi do oddalonego o 220 km Daugavpils, gdzie w poprzednich latach odbywały się zawody o Grand Prix Łotwy na Żużlu.

Zawody odbyły się 17 sierpnia 2014 na Latvijas Spidveja Centrs.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Andžejsa Ļebedevsa. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Ķasts Puodžuks i Vjačeslavs Giruckis.

Losowanie pozycji startowych odbyło się 15 sierpnia.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Hancock, Smolinski, Zagar, Iversen
 Bjerre, Pedersen, Batchelor, Woffinden
 Kasprzak, Holder, Lindgren, Harris
 Hampel, Puodžuks, Ļebedevs, Jonsson
 Iversen, Lindgren, Batchelor, Hampel
 Woffinden, Kasprzak, Hancock, Jonsson
 Puodžuks, Pedersen, Smolinski, Holder
 Harris, Zagar, Ļebedevs, Bjerre
 Holder, Iversen, Woffinden, Ļebedevs
 Hancock, Batchelor, Puodžuks, Harris
 Lindgren, Jonsson, Bjerre, Smolinski
 Pedersen, Kasprzak, Zagar, Hampel
 Pedersen, Iversen, Jonsson, Harris
 Hancock, Bjerre, Holder, Hampel
 Kasprzak, Batchelor, Smolinski, Ļebedevs
 Zagar, Puodžuks, Woffinden, Lindgren
 Bjerre, Kasprzak, Puodžuks, Iversen (d)
 Pedersen, Hancock, Ļebedevs, Lindgren
 Woffinden, Smolinski, Hampel, Harris (d)
 Jonsson, Batchelor, Zagar, Holder
 Półfinały:
 Pedersen, Bjerre, Zagar, Woffinden
 Hancock, Kasprzak, Puodžuks, Batchelor
 Finał:
 Kasprzak, Pedersen, Hancock, Bjerre

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Łotwa
2014
2014 na Łotwie